Енгожок — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 38 км по правому берегу реки Чемал. Длина реки составляет 24 км.

Притоки
Кукая (лв)
Нижний Кужум (пр)
Средний Кужум (пр)
Кызылтал (пр)
Аккем (лв)
Мойноскон (пр)

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки Чемала
Реки Чемальского района